Faculdade Evolutivo é uma instituição de ensino superior particular localizada em Fortaleza, Ceará, onde funciona desde 2000.

A Faculdade Evolutivo apresenta programas de Graduação e Pós-graduação com método de aprendizagem diferenciada, através de modelos de atuação em negócios, aliados à experiência baseada no desenvolvimento de soluções de casos complexos da vida profissional cotidiana. Numa experiência de 16 anos de credenciada a Faculdade formou e qualificou muitos especialistas com perfis ajustados a funções operacionais e profissionais, possibilitando que os egressos se destaque no âmbito regional, nacional e internacional em posições mais avançadas nas empresas públicas e privadas, definindo e trabalhando com a tomada de decisões e riscos.

Cursos
 Administração
 Comunicação Social
 Turismo

Infra-estrutura
A Faculdade Evolutivo possui uma estrutura de alta performance aplicada ao ensino superior.

Instituições de ensino superior do Ceará